Влади́мир Константи́нович Солда́тов (, Верхоленск, Российская империя — 31 января 1941, Москва, СССР) — российский и советский  и , доктор биологических наук, профессор кафедры ихтиологии в Калининградском государственном техническом университете.

Биография 
Родился 15 июля 1875 года в Верхоленске Иркутской губернии, в семье учителей. В раннем возрасте с родителями переехал в Иркутск, где прошли его детство и юность. В 1886—1896 годах учился в Иркутской губернской гимназии. После окончания гимназии уехал в столицу, где поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Один из участников Мурманской научно-промысловой экспедиции 1899—1906 годов (руководил ею профессор Н. М. Книпович). Изучал биологию и ловлю сёмги и лосося на тонях русских рыбаков и саамов в Кольском заливе и реках, впадающих в Баренцево море. В 1906 году окончил университет. В 1907 году направлен Департаментом сельского хозяйства на Дальний Восток для изучения рыбных ресурсов. Организовал дальневосточную экспедицию, которая с 1907 по 1913 год проводила круглогодичные исследования биологии основных промысловых рыб (прежде всего лосося и осетра) в бассейне реки Амур, материалы, полученные в ходе экспедиции, легли в основу монографий «Исследования по биологии амурского лосося» (1912 г.) и «Исследования по амурскому осетру» (1915 г.). В 1909 году по инициативе Солдатова на мысе Большой Чиль, в бассейне Амура и на всём Дальнем Востоке был построен первый рыбоводный завод искусственного разведения лосося. Пребывая на Дальнем Востоке, Солдатов собрал множество материалов по гидрологии и гидробиологии и рыбе в западной части Охотского моря, Сахалинском заливе, Татарском проливе и заливе Петра Великого. Солдатов изучил и описал много новых видов и родов рыб Дальнего Востока. В. К. Солдатов — участник Северной научной экспедиции 1920—1925 годов. В 1919—1930 годах занимал должность профессора, преподавал на рыбохозяйственном факультете Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, а после реорганизации до 1941 года — профессор Московского технического института рыболовства и сельского хозяйства (ныне Калининградский государственный технический университет). Репрессирован в 1937 году.

В. К. Солдатов скончался 31 января 1941 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище (2 участок, 33 ряд). Рядом похоронены его жена Елена Петровна Солдатова (1882—1948) и его брат Леонид Константинович Солдатов (1888—1963).

Научная деятельность 
Автор ряда учебников по ихтиологии; «Рыба и рыболовство» (1928 г.), «Коммерческая ихтиология» (1934—1938 гг.), «Общая ихтиология» (1934 г.) и «Рыба рыболовных регионов России, СССР» (1938 г.). Его учебник «Коммерческая ихтиология» служил справочником для многих поколений студентов-ихтиологов.

Память 
В честь В. К. Солдатова были названы следующие виды рыб; «Silurus soldatovi», «», «», «Lycodes soldatovi», «Eumicrotremus soldatovi», «Bothrocara soldatovi», «Aplidium soldatovi», «Hydatophylax soldatovi», «Xysticus soldatovi».

Основные работы 
статьи
 

 
 
 
 
 
 
 
издания на английском языке

Литература 
 
 
 
 Владимир Константинович Солдатов // БСЭ.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище